Der Skisprung-Grand-Prix 2023 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2023) wird die wichtigste im Sommer 2023 von der FIS veranstaltete Wettkampfserie im Skispringen sein.

Verlauf 
Nach Angaben von Horst Hüttel entschied der FIS-Kongress im Jahr 2022, dass der Grand Prix 2023 aus zwei Wettkampfblöcken im Spätsommer bestehen soll.

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2023
Sportveranstaltung 2023